Maďarské příjmení Szilágyi má více nositelů:

 Áron Szilágyi (* 1990), maďarský sportovní šermíř, šavlista
 Francisko Szilágyi (1895–1967), maďarský, později švédský esperantista a advokát
 Michal Szilágyi (kolem 1400 – 1460), uherský šlechtic, bán chorvatský, slavonský a dalmatský

Maďarská příjmení